Чемпионат Европы по борьбе 1938 года прошёл в эстонском Таллине, в здании театра «Эстония» с 24 по 27 апреля. Соревнования проходили только по греко-римской борьбе. Приняло участие 72 спортсмена из 13 стран в 7 весовых категориях.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Итоговое положение 
 До 56 кг

 До 61 кг

 До 66 кг

 До 72 кг

 До 79 кг

 До 87 кг

 Свыше 87 кг

Источники 
 FILA Wrestling Database

1938
Чемпионаты Европы в 1938 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
1938 год в Эстонии
Апрель 1938 года
Чемпионаты Европы в Эстонии
Соревнования по борьбе в Эстонии